Spit () — дебютный студийный альбом канадской метал группы Kittie, выпущенный 11 января 2000 года на звукозаписывающем лейбле Artemis Records. Продюсером альбома выступил канадский аудиоинженер и продюсер Гарт «GGGarth» Ричардсон. Альбом был записан на протяжении всего лета 1999 года в городе Лондон, что в провинции Онтарио (Канада) в студии звукозаписи EMAC Studios. С альбома было выпущено два сингла: «Brackish» и «Charlotte»; на обе песни были сняты видеоклипы. 12 декабря 2000 года был выпущен EP «Paperdoll», куда вошли ремикс на одноимённую песню, а также концертные версии таких песен, как: «Spit», «Brackish», «Raven», «Do You Think I’m a Whore» (в трек-листе обозначено как «Do You Think…») и «Suck». После выпуска альбома группа отправилась в совместный тур с группой Slipknot и выпустила видео концерта под названием Spit in Your Eye.

Альбом не имел большого успеха в чартах, но это не помешало группе получить золотой статус от RIAA в США 17 октября 2000 года. Было продано свыше 600,000 копий альбома в США и 400,000 копий в Канаде, что делает этот альбом самым продаваемым в дискографии Kittie. Перед своим выпуском, альбом всячески поддерживали журнал Spit, а также разные радиошоу на разных демонстрациях. В американском чарте Billboard 200 альбом был помещён на 79 место 15 апреля 2000 года и продержался там 37 недель. В музыкальном хит-параде Top Heatseekers альбом попал на 1 место 19 февраля 2000 года, а на Independent Albums альбом был помещён на 2 место 29 апреля 2000 года. Синглы «Brackish» и «Charlotte» стартовали в UK Singles Chart под номерами 46 и 60 соответственно (25 марта 2000 года первый сингл, 22 июля 2000 года второй сингл).

Предыстория и запись альбома 
Группа Kittie была основана в 1996 году, когда барабанщица Мерседес Ландер и гитаристка Фэллон Боуман познакомились на уроке физкультуры. Сестра Мерседес, Морган, вступила в группу в качестве вокалистки и второго гитариста, после того, как спустилась к ним в подвал и застряла с Мерседес и Фэллон на несколько недель. Вскоре девушки познакомились и подружились с Таней Кэндлер, которая также вступила в группу как бас-гитаристка, тем самым укомплектовав состав Kittie. Название для группы участницы придумали чтобы «вызвать противоречие»; Морган говорила: Обычно женщины воспринимаются как милые, хрупкие и женственные, как имя Китти (). Возникает противоречие, когда слушатель слышит, о чём на самом деле наша музыка: о женщинах, играющих метал. После записи демо группа начала давать небольшие живые выступления в 1998 году. Kittie выступали в таких заведениях, как «Call the Office» и «The Embassy», а также были подписаны на журнал «Canadian Music Week» в 1999 году. Вскоре группа обратилась к Джейку Вайнеру — второй владелец звукозаписывающей студии NG Records; когда он увидел группу выступающую живьём, то подписал с ними контракт от лица NG Records летом 1999 года. Тогда студию приобрел независимый нью-йоркский лейбл Artemis Records в конце 1999 года, в это же время канадский продюсер Гарт Ричардсон получил демо от группы. Гарт записал и спродюсировал альбом Spit. Альбом был записан летом 1999 года в городе Лондон, в провинции Онтарио (Канада) в студии звукозаписи EMAC Studios. Мерседес Ландер позже говорила, что альбом был полностью записан за 9 дней.

По словам Морган Ландер все песни с альбома были написаны, когда участницам было «где-то 14 лет». Также она заявляла, что группа вдохновлялась такими группами, как Nirvana, Alice in Chains и Silverchair. В своём интервью журналу Metal Maidens в 1999 году все члены группы говорили о влиянии на них следующих групп: Nile, Today Is a Day, Placebo, Far, Weezer, Orgy, Fear Factory, Hole, Tura Satana, Human Waste Project, Babes in Toyland, The Misfits, Blondie и Nasum. Группа сочиняла музыку в первую очередь как «фон» для вокала Морган. Во времена Spit о группе говорили, как «Бритни Спирс встречает группу Slayer», но несмотря на это, в течение этого времени, группа была известна как «анти-Бритни». Вот что заявляла Морган Ландер по этому поводу: Мы не поём «Hit me baby, one more time»! — мы слишком взрослые для этого.

Музыка и лирика

Музыка 

Альбом Spit выражен в жанрах ню-метал и альтернативный метал с элементами хэви-метала, спид-метала, грув-метала, альтернативного рока, дэт-метала, техно и хип-хопа. По словам журнала Exclaim! альбом Spit звучит, «как Pantera в эпоху 1991 года и би-сайды Sepultura более дублированный, время от времени напоминающий на техно 1995 года в несколько современной степени». Альбом включает в себя тяжёлые риффы, речитатив, скриминг и чистый вокал. Согласно рецензии Роксаны Блэнфорд из AllMusic, альбом звучит «более мясистее и тяжелее, по сравнению с современниками Korn и Limp Bizkit». По словам Майкла Теддера из The Pitch: «Spit вторит таким группам, как Helmet своей точностью, Slayer своей мощью (с некоторыми песнями, касающимися изображения тела и вопросов самооценки), Nirvana своему исповедальному написанию текстов». Писатель Томми Удо сравнил звучание и подход к хэви-металу с такими группами, как Pantera и Machine Head.

Лирика 
Большая часть текстов песен затронула такие темы, как «ненависть, невежество и сексизм»; AllMusic отметил феминистскую лирику альбома. По словам Джорджа Лэнга из The Oklahoman, «тексты Kittie полны слюны и яда, направленных на опрятных болельщиц, богатых детишек, грубоватых парней и женщин, которые торгуют своей сексуальностью». Песня «Raven», по словам Sun-Sentinel, «была вдохновлена смертельной угрозой от мужской группы, против которой „Kittie“ соревновались в конкурсе талантов в Онтарио». Композиция «Jonny», как сообщается, является реакцией на мужское доминирование среди женского населения, а «Paperdoll», по словам воаклистки Морган Ландер, — это деградация женщин как объектов. Фэллон Боуман сказала, что песня «Choke» — это «о том, что кто-то говорит вам, что он вас очень любит, возвышая вас на пьедестал, тем самым заставляя вас чувствовать себя великолепно, но при этом они, отворачиваясь, говорят: „пошёл ты“». По словам Морган Ландер, «Do You Think I’m a Whore» — это о том, «как нельзя судить книгу по её обложке», а такое название песни было дано «в основном, чтобы доказать людям, что они имеют свойство ошибаться». «Charlotte» была вдохновлена серийным убийцей из книги «Обряды погребения» Тома Джекмана и Троя Коула. Песня «Brackish» — «это комментарий подруге группы и отношениям, в которых она была в то время». В интервью Bleeding Metal Мерседес Ландер и Фэллон Боуман сказали, что название песни «Get Off (You Can Eat a Dick)» произошло из-за инцидента на школьном шоу талантов, когда, сыграв одну песню, одному из учителей не понравилось то, что они сыграли, и он сказал им «проваливайте отсюда» ().

Мерседес Ландер объяснила смысл заглавного трека альбома следующими словами: «люди ожидают, что мы покажем себя отстойной группой, однако когда мы выходим на сцену, мы просто устраняем всех наших конкурентов». Песня «Spit» была вдохновлена отношением местных групп к Kittie. По словам Морган Ландер, Spit — это «мрачный альбом, но всё же он о повседневной жизни, которая не всегда бывает такой уж и прекрасной». По словам бас-гитаристки Талены Атфилд, песни альбома навеяны «жизненным опытом, по большей степени. Притеснении, люди плохо обращались к нам, унижали, потому что ты не такой, как все и тебе тяжело из-за того, кто ты есть», — сказала она, основываясь на своём личном опыте в школьные годы. Альбом Spit стал спорным из-за его названий песен, которые заставили многих людей думать, что они посвящены теме секса. Однако в интервью NY Rock Талена Атфилд сказала, что ни в одной песне с альбома не поётся о сексе как таковом.

Продвижение и гастроли 

До того, как Spit был выпущен, Kittie показали в репортаже на MTV News 1515. В 1999 году Kittie выпустили сингл «Brackish» с грядущего альбома. 31 мая 2000 года Kittie дали интервью и позже выступила на ток-шоу Later. После релиза Spit группа начала гастролировать со Slipknot и после выпустила домашнее видео Spit in Your Eye. Они начали своё первое американское турне 27 апреля 2000 года и играли на одной сцене с такими группами, как Chevelle, Shuvel и The Step Kings. Затем Kittie гастролировали по Европе с Suicidal Tendencies и выступили на Ozzfest. Они также планировали гастролировать с Pantera, но тур провалился, когда вокалист Pantera Фил Ансельмо упал и сломал два ребра. После того, как тур c Pantera провалился, Kittie создали тур хедлайнеров, а также выступили на фестивале SnoCore в 2001 году. В 2000 году Kittie выпустила песню «Charlotte» в качестве сингла с альбома Spit. 12 декабря 2000 года Kittie выпустила мини-альбом под названием Paperdoll, в котором есть ремикс-версия на одноимённую песню. Клип на песню «Brackish» был показан на MTV и ротировался на радио WAAF. «Charlotte» «постоянно крутилась» на MTV, будучи одним из самых популярных музыкальных клипов на данном канале в июле 2000 года.

Выпуск и приём

Список композиций

Участники записи 

Kittie
 Морган Ландер — вокал, ритм-гитара
 Фаллон Боуман — бэк-вокал, соло-гитара
 Таня Кэндлер — бэк-вокал, бас-гитара
 Мерседес Ландер — барабаны
Приглашённые музыканты
 DJ Dave — лупы и биты («Brackish»)

Производственный персонал
 Гарт «GGGarth» Ричардсон — продюсер, аудиоинженер
 Роб Нэйшн — аудиоинженер
 Крис Шоу — микширование
 Мэтт Кьяравалле — монтаж («Brackish»), продюсер и микширование («Paperdoll»)
 Эндрю Гримо — ассистент продюсера
 Бен Каплан — ассистент продюсера
 Хоуи Вайнберг — мастеринг
 Ларри Бусака — фотограф
 Майкл МакЛауглин — фотограф
 Ники Гуилфоил — живая съёмка
 Брэнди Стефен — художник
 Kitten — арт-директор

Чарты

Чарт недели

Чарт под конец года

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 «Hear Them Roar: An Interview With Kittie». DrDrew.com. Archived from the original on December 16, 2000.
 «Hear Them Roar». Los Angeles Times.

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2000 года
Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы Kittie
Альбомы, спродюсированные Гартом Ричардсоном
Альбомы альтернативного метала
Альбомы ню-метала
Альбомы Канады
Альбомы на английском языке
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний